A 2012. évi nyári olimpiai játékokon az úszás férfi 10 km-es nyílt vízi versenyszámát augusztus 10-én rendezték meg a Hyde Park-ban. A versenyt a korábban medencében már olimpiai bajnoki címet szerzett tunéziai Uszáma el-Mellúli nyerte meg.

Végeredmény 
 Y: sárga lap

Források 
 

Úszás a 2012. évi nyári olimpiai játékokon